Karl Aichhorn ist der Name folgender Personen:
* Karl Aichhorn (Politiker) (1903–1967), österreichischer Politiker
 Karl Aichhorn (Musiker) (* 1964), österreichischer Musiker, Dirigent, Komponist und Pädagoge

Siehe auch:
 Karl Eichhorn